Bo har flere betydninger:

 Bo er et verbum, der refererer til en persons hjem
 Bo (hjem) - er et navneord, der betyder "hjem"
 Bo (bolig) - er et navneord, der betyder "bolig"
 Bo – et drengenavn
 Bo (formue) - en person eller virksomheds samlede formuemasse, også anvendt i sammensætninger som dødsbo og konkursbo
 Bo (våben) – en stav, der bruges i japansk kampsport
 Bo (Sierra Leone) – den næststørste by i Sierra Leone
 Bo (hund) – Barack Obamas første hund

Se også 
 B&O - Bang & Olufsen - dansk virksomhed, der designer, udvikler og markedsfører et udvalg af Hi-Fi produkter